Сергей Дубовик:
 Дубовик, Сергей Валентинович (род. 1952) — белорусский учёный и педагог, директор Института журналистики БГУ (2005—2018).
 Дубовик, Сергей Владимирович — белорусский журналист, главный редактор научного еженедельника «Веды» («Знания») Национальной академии наук Беларуси.
 Дубовик, Сергей Олегович (род. 1971) — заслуженный юрист Украины, секретарь ЦИК, глава Центра переподготовки и повышения квалификации работников юстиции.